Brorson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Winding Brorson
 Broder Brorson
 Christian Bagger Brorson
 Hans Adolph Brorson
 Nicolai Brorson